Anschluss steht für:

 elektrischer Kontakt, elektrische Kontaktstelle
 Port (Schnittstelle), Hardware-Schnittstelle in der Informationstechnologie (IT)
 eine durch erzwungenen Eingliederungsvertrag veranlasste Einverleibung eines Staatsgebiets in eine andere geopolitische Einheit, siehe Annexion; vgl. auch Inkorporation (Recht)
 speziell die Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich 1938, siehe Anschluss Österreichs
 im öffentlichen Verkehr eine Möglichkeit zum Wechseln der Verkehrsmittel (Anschlusszüge), siehe Umstieg
 bahntechnisch eine Verbindung zweier Gleise (Anschlussbahn), siehe Gleisanschluss
 im Sport einen Treffer, der die Trefferdifferenz auf 1 reduziert: der Anschlusstreffer
 Silbenschnitt, in der Sprachwissenschaft Art der Wortverbindung
 Anschluss (Luhmann), das Anknüpfen einer Operation an eine vorhergehende
 Anschluss (Film), stimmiger Übergang von einer Einstellung zu einer anderen

Siehe auch:
 Netzanschluss, Hausanschluss
 Anschlussmotivation
 Anschlussverbot